Jesper Juelsgård est un footballeur danois, né le  à Spjald au Danemark. Jesper Juelsgård évolue actuellement à l'AGF Aarhus où il occupe le poste de défenseur latéral gauche.

Biographie

Carrière

Palmarès 
 Vice-champion du Danemark (2) en 2007 et 2008
 Finaliste de la Coupe du Danemark de football en 2011

Références

Liens externes 
 

Footballeur international danois
Joueur du FC Midtjylland
Joueur du Thonon Évian Grand Genève FC
Naissance en janvier 1989
Naissance au Danemark